ASY steht für:
 Ashley Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Ashley (North Dakota), North Dakota
 Royal Australian Air Force (ICAO-Code)

Asy steht für:
 Asy (Baschkortostan), Ort in Blagoweschtschenski rajon (Baschkortostan), Baschkortostan, Russland
 Asy (Kasachstan), Ort im Distrikt Schambyl, Provinz Schambyl (Gebiet), Kasachstan

asy steht für:
 Yaosakor-Asmat (ISO-639-3-Code), eine der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

Siehe auch:
 ASI

Abkürzung